Bomb kan syfta på:

 Bomb – en explosiv anordning
 Bombhot – en detonerbar bomb utplacerats på en allmän plats
 Bombhund – en tjänstehund som tränats att med hjälp av luktsinnet söka efter bomber, minor, sprängämnen, skjutvapen eller ammunition
 Flygbomb – en typ av vapen för flygplan
 Bombmatta – en flygbombningsmetod som går ut på att stora mängder ostyrda bomber släpps över ett målområde
 Bombflygplan –  ett militärt flygplan
 Självmordsbomb –  ett attentat med en bomb så att utövaren får dödliga skador
 Bomb (symbol) – ett felmeddelande i Ataris persondatorer och i Mac OS
 Bomb – en symbol eller ett tecken som kan placeras före varje unikt element i en lista eller en förteckning, listpunkt (symbol)
 Glassbomb – en efterrätt
 Vulkanisk bomb – pyroklastiska magmatiska bergarter som har bildats genom att lava slungats ut ur en vulkan

Se även
 Bomber (album)